Подлузский — фамилия.

Известные носители:

 Подлузский, Сергей Владимирович (1919—1977) — участник Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза. 
 Пахомий Подлузский (или Подлуский) — игумен РПЦ, ректор Киево-Могилянской академии в 1690—1691 гг.